Kumano –  città giapponese della prefettura di Mie
 Kumano – cittadina giapponese della prefettura di Hiroshima
 Kumano – incrociatore pesante appartenente alla Marina imperiale giapponese varata nel 1936